Górne kan verwijzen naar de volgende locaties in Polen:

Plaatsen
 Górne (Ermland-Mazurië)
 Biczyce Górne - Klein-Polen
 Buszkowy Górne - Pommeren
 Czarne Górne - Pommeren
 Dąbkowice Górne - Łódź
 Gołkowice Górne - Klein-Polen
 Górne Maliki - Pommeren
 Gronowo Górne - Ermland-Mazurië
 Karczowiska Górne - Ermland-Mazurië
 Łaziska Górne - Silezië
 Łęki Górne (Subkarpaten) - Subkarpaten
 Łęki Górne (Łódź) - Łódź
 Lipiny Górne-Lewki - Lublin
 Lipiny Górne-Borowina - Lublin
 Marklowice Górne - Silezië
 Siadło Górne - West-Pommeren
 Świątniki Górne - Klein-Polen
 Ustrzyki Górne - Subkarpaten
 Wadowice Górne - Subkarpaten
 Zalesie Górne - Mazovië

Gemeenten
 Świątniki Górne (gemeente) - Klein-Polen
 Wadowice Górne (gemeente) - Subkarpaten

Stations
 Station Górne
 Station Jastrzębie Zdrój Górne
 Station Kowary Górne
 Station Krosnowice Górne
 Station Łaziska Górne
 Station Łaziska Górne Brada
 Station Leszno Górne
 Station Łodygowice Górne
 Station Pieszyce Górne
 Station Regulice Górne
 Station Zalesie Górne
 Station Zielona Góra Górne Miasto